Хормалы () — село. Входит в Ибресинский район Чувашской Республики России. Центр Хормалинского сельского поселения. Расположено в 14 км к востоку от районного центра  посёлка Ибреси.

Этимология 
Название села происходит от чувашского слова «хурама», обозначающее дерево, обильно росшее в месте основания села.

Этническая группа: анатри.

История 

Выходцы из д. Хорамалы Чебоксарского района основали д. Хормалы.

Богородицкая церковь освящена в 1749 году.

3 марта 1911 года в селе Хормалы Хормалинской волости Цивильского уезда был зарегистрирован отдел Союза русского народа со смешанным русско-чувашским составом.

Председателями Хормалинского отдела СРН были Михайлов А. Д. или  О. Д. — крестьянин, Евдокимов Т. — крестьянин. Товарищами председателя в разное время были Колесов И. Ф., Шуйков В. Н.,  Измайлов И.  — крестьяне.

Инфраструктура 
В селе есть храм, таксомоторный парк, трехэтажная кирпичная школа, открывшаяся в 2000 году, детский сад, магазины, а также закусочная.

Связь 
«Ростелеком», «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Tele2 Россия».

См. также 
 Хормалинская волость

Примечания 

Населённые пункты Ибресинского района